В адміністративному відношенні Бенін розділений на 12 департаментів (), які, у свою чергу, поділяються на 77 комун ().

Примітки